Kliemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Heinz Kliemann (1924–2016), deutscher Maler, Grafiker und Collagekünstler
 Fynn Kliemann (* 1988), deutscher Webvideoproduzent
 Horst Kliemann (1896–1965), deutscher Verlagsbuchhändler
 Julian Kliemann (1949–2015), deutscher Kunsthistoriker
 Peter Kliemann (1930–2007), ehemaliger Hörfunkprogrammdirektor des Hessischen Rundfunks 
 Peter Kliemann (Theologe) (* 1953), deutscher Theologe und Autor 
 Uwe Kliemann (* 1949), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Klimann
 Gliemann